Seixas ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Seixas Santos (1936–2016), Regisseur des portugiesischen Films
 Ana Seixas, osttimoresische Politikerin
 Bárbara Seixas (* 1987), brasilianische Beachvolleyballspielerin

 Cruzeiro Seixas (1920–2020), portugiesischer Maler, Zeichner, Bildhauer und Lyriker
 Leonor Seixas (* 1980), portugiesische Schauspielerin
 Raul Seixas (1945–1989), brasilianischer Musiker
 Vic Seixas (* 1923), US-amerikanischer Tennisspieler
 Xosé Manoel Núñez Seixas (* 1966), spanischer Historiker

Orte in Portugal:
 Seixas (Caminha)
 Seixas (Vila Nova de Foz Côa)

Orte in Brasilien:
 Ponta do Seixas